Burenin ist der Familienname von:

 Nikolai Jewgenjewitsch Burenin (1874–1962), russischer Schriftsteller und Revolutionär
 Wiktor Petrowitsch Burenin (1841–1926), russischer Dichter und Publizist